Portmanteau (auch: Portemanteau) steht für:

 Port(e)manteauwort (auch: Kofferwort, Schachtelwort), siehe Kontamination (Sprachwissenschaft)
 Portmanteau-Morphem, siehe Schachtelmorphem
 Portmanteau-Tests in der Statistik
 Episodenfilm
 Portmanteau, ein spezieller Schrankkoffer, siehe Koffer